Aleksander Józef Sułkowski (1695-1762) – generał lejtnant wojsk koronnych, szambelan Augusta III Sasa
 Aleksander Antoni Sułkowski (1731-1786) – generał lejtnant wojsk koronnych, starosta odolanowski
 Aleksander Karol Ludwik Sułkowski (1893-1956) – ordynat bielski